Русофи́льство (от русо и  — люблю) — любовь либо ко всему русскому, либо отдельно к каким-либо аспектам русской идентичности (непосредственно к России, или к её политическому курсу, или к русской культуре, или к самим русским). В последнем случае понятие используется раздельно в культурном, политическом и литературном контексте, не затрагивая соседние сферы.

Исторический ракурс 
История русофильства восходит к таким понятиям, как славянофильство и панславизм, имеет пересечение с понятием москвофильства. В то же время содержание понятия наполняется разным содержанием, в зависимости от определённого исторического этапа и конкретной группы или страны, которую относят к русофильским.

Русофильство в Европе 
Любовь или по крайней мере симпатии к некоторым проявлениям русской культуры возникали в Европе в разное время, в том числе и как восхищение классиками русской литературы. Симпатия к русским в западных странах может быть также основана на стереотипах массовой культуры — «русская доброта», «традиционное русское гостеприимство» и т. п., а также на всестороннем исследовании русского и российского менталитета, что выражено, например, американским писателем Робертом Александром: «Я люблю русских за их драматическую, эмоциональную природу. Они не боятся любить, не боятся опасности для себя, не боятся преувеличивать или действовать импульсивно».

Русофильство в Германии 
В Германии в начале двадцатых годов XX века была распространена тяга к русской культуре.

Распространению русофильства в Германии способствовали открытые признания одного из самых известных писателей XIX века Ницше, который признавал, что писатели и мыслители России оказали довольно большое влияние на его собственное творчество. Он общался с выходцами из России, такими, как князь Л. Д. Урусов; дочерями А. Герцена Ольгой и Наталией и сыном Александром; знаменитой пианисткой XIX века М. Ф. Мухановой; он был влюблён в русскую дворянку Луизу Густавовну (Лу) Андреас-Саломе; неоднократно высоко высказывался о русских поэтах (Пушкин) и писателях (Достоевский, Тургенев и других). Философ высоко ценил Россию и её будущее.

Мыслитель, на совести которого лежит будущее Европы, при всех планах, которые он составляет себе относительно этого будущего, будет считаться с евреями и с русскими как наиболее надежными и вероятными факторами в великой игре и борьбе сил.

Немецкий поэт Райнер Мария Рильке (Rainer Maria Rilke) страстно любил Россию, считал её своей духовной родиной и часто бывал в России, выучил русский язык и читал русских писателей в подлиннике. В одном из писем Елене Ворониной в июле 1899 года он написал: «Ничто из того, что идет извне, не пригодится России…», а последнее письмо закончил русским словом «прощай».

Философское, национал-консервативное и политико-идеологическое течение «Консервативная революция», которое в XIX веке стало отражением гуманитарной мысли и самым парадоксальным явлением в Европе, отражало идеи национал-социализма. Несмотря на ярко выраженный политический характер движения, оно отражало стремление общества к стабильности, которое оно, как и в России в ходе ноябрьских событий, пыталось решить революционным путём, вследствие чего в стране присутствовали явно выраженные русофильские и аполитичные настроения в обществе. Они нашли отражение в работах философа Артура Мёллера ван ден Брука (Arthur Moeller van den Bruck), видевшего в Германии и России идеологически свежие и современные цивилизационные силы.

Украинское русофильство 

В XIX веке западная Украина находилась в составе Австро-Венгерской империи, официальные власти которой препятствовали развитию русского национального движения, в культурном и национальном плане тяготевшего к Российской империи. Некоторые представители её интеллигенции видели в России освободителя и представителя общих славянских корней. Подобные настроения доминировали в Болгарии в XVIII—XIX веках, тогда находившихся в составе Османской империи.

Русофильство Галиции 
Русофильское движение в Галиции конца XIX века, существовавшее в рамках Русско-украинской радикальной партии, несмотря на оторванность от России, слабую связь с реальной действительностью и российскими общественно-политическими деятелями, стремилось к тому, чтобы стать частью Российской империи. Галицкое русофильство (старорусины) исходило из идей о национальном родстве, близости великороссов, а также из общерусской (панрусской) концепции. Не представляя угрозы Габсбургской монархии, оно было популярно среди крестьянства (так называемое «аграрное» русофильство) и основывалось на идеалистической вере о справедливом разделе земли и религиозных представлениях. Существовал целый ряд русинских русофильских обществ (движение «Будителей» и другие), в которых использовался для общения русский язык.

Русофильство в Чехословакии 
Русофильство в Чехословакии имело выраженный характер после победы СССР во второй мировой войне. После принятия социалистического режима в чехословакии верили, что будущее за Советским Союзом и коммунистической идеологией: в школах по всей стране обучали русскому языку и литературе, люди выражали интерес к русской культуре.

Русофильство после распада Советского Союза

США 
Многие западные радикалы (правые и крайне правые, левые и радикально левые) и яркие медийные персоны положительно относятся к России, русским и русской культуре. Например, Анджела Дэвис в интервью 2002 года сказала:

Голливудские фильмы изображают вас террористами и мафией, но уж я-то, как никто другой, знаю — таких хороших людей, как русские, ещё надо поискать.

Ввиду усиливающегося санкционного давления на Россию после аннексиии Крыма в стране наблюдалось усиление антироссийских настроений.

Европа 
По утверждению российских государственных изданий, в современной Европе сильна антироссийская пропаганда, но в то же время в странах ЕС усиливаются антизападные и пророссийские настроения, согласно исследованию Европейского совета по международным отношениям (​), опубликовавшим в июле 2019 года доклад «Попутчики: Россия, антизападничество и европейские партии». Автор — старший научный сотрудник ECFR Густав Грессель. Основными «проводниками» пророссийских настроений в докладе называются Австрия, Венгрия, Болгария, Греция и Словакия. Франция и Чехия названы странами «гибкой середины». Устойчивое антироссийское общество наблюдается в таких странах, как Испания, Румыния, Германия, Нидерланды, Великобритания и другие. Государства Балтийского региона и Скандинавии отличает евроскептицизм, но не русофильство.

Италия — страна, которая имеет третье место в ЕС по территории, — давно известна пророссийскими настроениями. Парламент в ней представлен двумя партиями, открыто выступающими против сближения Украины с ЕС, а в СМИ встречаются упоминания об «украинских нацистах».

Из политиков современности бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер часто критикуется за чрезмерное русофильство.

Прибалтика 
В Прибалтийских странах подозрительность гораздо сильнее пророссийских настроений. В июне 2019 года с заявлением о необходимости развития торгово-экономических отношений с Россией выступил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, ранее сравнивавший Россию с Третьим рейхом.

Украина 
До вторжения «В основном хорошо» и «очень хорошо» к России относились 41% процентов жителей Украины (негативно 42%), в то время как в целом положительно к Украине относились 54 процента россиян, как показал недавний опрос жителей страны.

См. также 
 Панславизм
 Славянофильство
 Галицкие русофилы
 Украинофильство

Примечания

Литература 
Дополнительное чтение
 
 
 
 
 
 
 

Политические движения
Русские
Русский язык
Русская культура
Ксенофилия